Volsbach bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Volsbach (Wüstung), eine Wüstung im Gemeindegebiet von Wingerode, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Volsbach (Ahorntal), Ortsteil der Gemeinde Ahorntal, Landkreis Bayreuth, Bayern